Лосса́да () — испанская фамилия. Известные носители:

 Висо Лоссада, Эрнесто (род. 1985) — венесуэльский автогонщик.
  (1892—1948) — венесуэльский поэт, журналист и педагог.

Топоним 
  — муниципалитет в Венесуэле.

См. также 
 Лосада